Binário (revista)
 Binário de gênero — classificação do sexo e do gênero
 Não-binário
 Pensamento binário - Capacidade do ser humano de usar os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo.

Arte e entretenimento 
 Binários (Star Trek) — espécie fictícia no universo de Jornada nas Estrelas
 Compasso binário — na música, célula rítmica formada por dois tempos
 Homem Binário — álbum do guitarrista Lúcio Maia

Ciências exatas 
 Binário do motor — na mecânica, força que um motor pode disponibilizar a uma determinada rotação
 Cálculo lambda binário
 Codificação binária decimal — sistema de numeração na base 10 referido em inglês como Binary Coded Decimal
 Lógica binária
 Lógica combinatória binária
 Prefixo binário — usados para designar grandes quantidades de bytes ou bits
 Torque — sistema de forças de resultante nula e de momento em relação a um certo ponto não nulo

Astronomia 
 Binária eclipsante — estrela binária em que o plano de órbita das duas estrelas se aproxima de tal forma da linha de visão do observador que as componentes passam por eclipses mútuos
 Estrela binária
 Sistema binário — composto por dois corpos celestes próximas de tal forma de que orbitam em torno de um centro de massa comum

Informática  
 Arquivo binário
 Bit — unidade de medida informática
 Binário multiarquitetura
 Binário universal
 Código de máquina — conjunto de instruções a serem executadas por um processador de um computador também referido como código binário
 Pesquisa binária

Matemática 
 Função binária — que possui duas variáveis
 Operação binária — em que se obtém um valor de saída em função de dois valores de entrada
 Sistema de numeração binário — sistema de numeração que usa apenas dois algarismos, 0 e 1

Transporte 
 Binário (transporte) — intervenção viária de transformação de via de mão dupla em mão única
 Binário do Jatobá — conjunto de pontes paralelas do município brasileiro de Patos, estado da Paraíba
 Via Binário do Porto — via do município brasileiro do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro

Desambiguação